Frausto est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

Antonio R. Frausto (1897–1954), un acteur mexicain.
Stephanie Frausto (1990-), une pratiquante de MMA américaine.
Zoila Frausto Gurgel (1983-), une pratiquante de MMA américaine.

Frausto